

Anno 
 1896 – (MDCCCXCVI in numeri romani) è un anno bisestile del XIX secolo 
 1896 a.C.

Matematica 
 1896 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1896 Beer – asteroide della fascia principale del sistema solare